

Geografia
 Divina – comune della Slovacchia facente parte del distretto di Žilina

Onomastica
 Divina – variante del nome proprio di persona femminile italiano Diva

Persone
 Bruno Divina – ex calciatore italiano
 Sergio Divina – politico italiano

Altro
 MSC Divina – nave da crociera della compagnia MSC Crociere